Павел Спиридонов:
 Спиридонов, Павел Владимирович (род. 1990) — российский баскетболист.
 Спиридонов, Павел Маркович (1902—1955) — советский учёный-электрохимик, лауреат Сталинской премии.